Билоног:
 Билоног, Дмитрий Иванович (род. 1995) — украинский футболист.
 Билоног, Юрий Григорьевич (род. 1974) — украинский толкатель ядра.